Le mot dextre est employé dans plusieurs domaines avec variantes dans la signification :
 en orientation, dextre est un ancien terme pour signifier la droite. 
 en métrologie, le dextre désigne une unité de mesure médiévale.
 Dextre désigne un bras manipulateur installé dans la station spatiale internationale.
 Dextre désigne, en description d'une œuvre peinte, la droite vue du point de vue des personnages (et, par conséquent, la gauche de la vision du spectateur - par opposition à senestre)
 Main droite , par exemple la dextre de Jean le Baptiste